Алекса́ндр Дёмин:
 Дёмин, Александр Александрович (1903—1979) — советский спортсмен.
 Дёмин, Александр Алексеевич (1961—2002) — советский и российский рок-музыкант, поэт, автор и исполнитель блюзов.
 Дёмин, Александр Вячеславович (род. 1988) — российский общественный и политический деятель, депутат Государственной думы VIII созыва.
 Дёмин, Александр Иванович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Дёмин, Александр Фёдорович (1918—1943) — Герой Советского Союза.